Pomerania – łacińska nazwa Pomorza
 MF Pomerania – prom morski
 Euroregion Pomerania
 Pomerania (miesięcznik)